

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2

 Racięcice-Kolonia – część wsi Łuczywno w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały
 Racięcice-Kolonia – część wsi Racięcice w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Sompolno